Messoracaridae — семейство мирмекофильных клещей из отряда Mesostigmata. 2 рода. Европа, Австралия, Африка, Юго-Восточная Азия.

Описание 
Мелкие мезостигматные клещи (от 0,45 до 0,78 мм) с тяжело склеротизированными покровами. Развиты парные престернальные щиты. Самки отличаются очень крупными прямоугольными латигинальными щитками, расположенными между коксами II–III и до середины опистосомы. Спинной щит самцов и самок цельный, неразделённый.  с двумя лациниями. Коготки у первой пары ног отсутствуют. Взрослые особи обычно ассоциированы с муравьями.

Систематика 
Семейство был впервые выделено в 1977 году американским акарологом Джоном Кетли (John Bryan Kethley; 1942—2004). 2 рода. Вместе с семействами Aenictequidae, Euphysalozerconidae и  Ptochacaridae рассматривается в составе надсемейства Aenictequoidea в составе инфраотряда Antennophorina.
Включает следующие таксоны:
  — 1 вид (был в составе Antennophoridae по мнению Kethley, 1977)
  — Восточная Африка
  — 3 вида
  — Лаос
  — у муравьёв Pachycondyla lutea (Pachycondyla)
 [= — Австралия
  — Европа у муравьёв Messor barbarus

Примечания

Литература 
 Hunter P. E., Rosario R. M. T. 1988. Associations of Mesostigmata with other arthropods. Annual review of entomology 33: 393—417.
 Kim C.-M. 2004. Trigynaspida (Acari: Mesostigmata): new diagnosis, classification, and phylogeny. Acarologia 44: 157—194.
 Lindquist E. E., Walter D. E., Krantz G. W. 2009. Chapter twelve. Order Mesostigmata. pp. 124–232. In: Krantz G. W., Walter D. E. (eds). A Manual of Acarology. Third edition. Texas Tech University Press, Lubbock Texas. pp. 1–807. ISBN 978-0-89672-620-8.

Ссылки 
 Australian Faunal Directory.

Mesostigmata
Семейства паукообразных
Мирмекофилы